La Route nationale 589 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 589 en Belgique
 Route nationale 589 en France